Le championnat d'Algérie de football 2006-2007 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

L'ES Sétif remporte son troisième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison 
Le championnat débute le 10 août 2006 et se termine le 11 juin 2007. L'OMR El Anasser, la JSM Béjaïa et l'ASM Oran sont les clubs promus de  en début de saison.

L'ES Sétif remporte le championnat et se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2008. La JS Kabylie, vice-champion, se qualifie également pour cette compétition. La JSM Béjaïa, troisième du championnat, et le MC Alger, vainqueur de la Coupe d'Algérie, se qualifient pour la Coupe de la confédération 2008.
L'ES Sétif, l'USM Alger et le MC Oran, respectivement ,  et  du championnat, se qualifient pour la Ligue des champions arabes 2007-2008.

Le CA Batna, l'ASM Oran et le Paradou AC sont relégués en Division 2.

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Calendrier 

 le calendrier de la nationale 1 , saison 2006-2007 paru sur le journal , Algerie Match de la  semaine du 7 au 13 aout 2006 page 11 . ( archives de m'hammed z ) .

Résultats

Meilleurs buteurs 

8 buts :
 Ishak Ali Moussa (OM Ruisseau) : 8 buts
 Mohamed Amine Aoudia (CR Belouizdad) : 8 buts
 Moustapha Djallit (WA Tlemcen) : 8 buts
 Belkacem Hamdaoui (CA Batna) : 8 buts 
 Mohamed Messaoud (CR Belouizdad) : 8 buts
 
7 buts : 
 Bachir Boudjelid (CA Bordj Bou Arréridj) : 7 buts

6 buts : 
 Seifeddine Amroune (CR Belouizdad) : 6 buts
 Ibrahima Camara (NA Hussein Dey) : 6 buts
 Sofiane Younes (MC Alger) : 6 buts
 Abdelmalek Ziaya (ES Sétif) : 6 buts

5 buts : 
 Seddik Berradja (MC Oran) : 5 buts
 Yassine Boukhari (ASO Chlef) : 5 buts
 Isaad Bourahli (ES Sétif) : 5 buts
 Mohamed Boussefiane (USM Alger) : 5 buts
 Sofiane Daoud (MC Oran) : 5 buts
 Bilel Herbache (USM Blida) : 5 buts
 Ahcène Lahmar (JSM Béjaïa) : 5 buts
 Adel Maïza (ES Sétif) : 5 buts
4 buts : 
 Mohamed Amine Belkheïr (OM Ruisseau) : 4 buts
 Lounès Bendahmane (MC Alger/OM Ruisseau) : 4 buts 
 Reda Benhadj (OM Ruisseau) : 4 buts
 Kouider Boukessassa (MC Oran) : 4 buts
 Hamid Chahloul (USM Blida) : 4 buts
 Bouabdellah Daoud (MC Oran) : 4 buts
 Lamouri Djediat (Paradou AC) : 4 buts
 Nouri Ouznadji (NA Hussein Dey) : 4 buts
 Adil Tebbal (WA Tlemcen) : 4 buts

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 2006-2007
 Supercoupe d'Algérie de football 2006
 Championnat d'Algérie de football D2 2006-2007
 Championnat d'Algérie de football D3 2006-2007

Championnat d'Algérie de football
Algérie
Football en Algérie en 2006
Football en Algérie en 2007